Жан-Жозе́ф Ваде́ (, [вадэ]; 17 января 1720 года, Ам — 4 июля 1757 года, Париж) — французский -песенник и драматург, первым введший во французскую поэзию простонародные выражения.

Родился в Пикардии в 1720 г. в простой крестьянской семье; в юности был привезен в Париж. Простонародная оригинальность его произведений доставила ему покровительство некоторых особ. Ваде первым начал вводить в творчество слог простонаречия — грубый, но выразительный язык рынков и торговых рядов Парижа. Сочинения Ваде издавались в 1756 г.; включали 20 комических опер, водевилей, пародий и пастушеских повестей, простонародную поэму «La Pipe cassée», послания в стихах, мадригалы, басни, песни и пр.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837. — С. 34 (Ваде, Иван Иосиф).

Ссылки 
 

Баснописцы
Шансонье
Драматурги Франции XVIII века